Fouta ou Foutanké, une race chevaline originaire du Sénégal.
 Fouta-Toro, une région du nord du Sénégal.